Хосе Феликс Эстигаррибия:

 Эстигаррибия, Хосе Феликс (1888—1940) — 38-й президент Парагвая, диктатор с 1939 по 1940 год.
 Эстигаррибия, Хосе Феликс (род. 1941) — парагвайский политик и дипломат.